Sprengisandur è un nome che si può riferire a:
 una zona degli Altopiani d'Islanda tra il ghiacciaio di Hofsjökull e Vatnajökull;
 la strada F26 che attraversa questa zona;
 un campo d'aviazione con due piste di decollo, situato vicino (ma non direttamente collegato) alla strada Sprengisandur.